Mad Hatter steht für:

 Mad Hatter, Spitzname einer Figur aus Alice im Wunderland, siehe Hutmacher (Alice im Wunderland)
 Mad Hatter (Comicfigur), Comicfigur

Siehe auch:
 Danbury Mad Hatters, US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Hutmachersyndrom (mad as a hatter), Quecksilbervergiftung